Першутино — название населённых пунктов:

Россия 
 Першутино — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Першутино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Першутино — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.